Cartago steht für:
 Cartago, Stadt in Costa Rica
 Cartago (Kalifornien), Ort in Kalifornien
 Cartago (Kolumbien), Großstadt in Valle del Cauca in Kolumbien
 Provinz Cartago, Provinz in Costa Rica

 Cartagena (Spanien), eine Stadt in Spanien

Siehe auch:
 Karthago
 Karthago (Begriffsklärung)